Mohamed Ould Ghazouani –  militare e politico mauritano
Maouhoub Ghazouani –  calciatore marocchino